Зу́барев (Зубарєв) () — російське прізвище.

Персоналії 
 Зубарєв Андрій Анатолійович — сталевар цеху АТ «Маріупольський металургійний комбінат», заслужений металург України.
 Зубарев Андрій Сергійович (1949—2000) — російський хокеїст, захисник.
 Зубарев Артем Сергійович (* 1980) — російський хокеїст, захисник.
 Зубарєв Володимир Юрійович (* 1993) — російський футболіст.
 Зубарєв Микола Гаврилович (1886, м. Єлабуга, РФ — 1964, Львів) — співак (бас-баритон), педагог. Заслужений артист УРСР (1931).
 Зубарєв Микола Прокопович — радянський діяч органів держбезпеки. Депутат Верховної Ради УРСР 3-го скликання. Член Ревізійної Комісії КП України у 1952—1954 роках.
 Зубарєв Олександр Володимирович (* 1979) — український шахіст, гросмейстер (2002).

 Зубарева Ольга Валентинівна (* 1958) — українська гандболістка, лінійна, заслужений майстер спорту СРСР (1980).

Примітки 

Російські прізвища